Португалію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли дев'яносто два спортсмени у сімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
Португалія на Олімпійських іграх 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020